České příjmení Resl se vyvinulo z německého příjmení Ressel a nosí jej následující osobnosti:
 Josef Resl – český římskokatolický kněz
 Vladimír Resl – československý sáňkař

Reference

Související články 
 Ressl
 Ressel